Kladow steht für:

Orte:
 Kladow (Crivitz), Ortsteil von Crivitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Berlin-Kladow, Ortsteil im Bezirk Spandau in Berlin
 Kłodowo (ehemals Kladow im Landkreis Greifenhagen, Pommern), Ortsteil der Gemeinde Widuchowa in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Kłodawa (Powiat Gorzowski) (ehemals Kladow im Landkreis Landsberg (Warthe), Brandenburg), Gemeinde in der Woiwodschaft Lebus, Polen

einen Fluss:
 Kłodawka (deutsch: Kladow), ein Nebenfluss der Warthe die in Gorzów Wielkopolski in die Warthe mündet

Siehe auch:
 Klado
 Gladow